Il doppio femminile del Prague Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Linda Harvey-Wild e Chanda Rubin erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato a questa edizione.

Ruxandra Dragomir e Karina Habšudová hanno battuto in finale 6–1, 5–7, 6–2 Eva Martincova e Helena Vildová.

Teste di serie
 Ruxandra Dragomir /  Karina Habšudová (campionesse)
 Kristie Boogert /  Alexia Dechaume-Balleret (semifinali)
 Eva Martincova /  Helena Vildová (finale)
 Sonya Jeyaseelan /  Rene Simpson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Prague Open 1997